Па́ананен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1993) — финский футболист.
 Паананен, Микко (род. 1974) — финский музыкант.
 Паананен, Илкка (род. 1978) — финский бизнесмен, основатель и генеральный директор Supercell.